Il Narodowy Bank Polski è la banca centrale della Polonia. La valuta della banca è lo Złoty polacco.

Elenco dei Presidenti

Voci correlate 
 Lista delle banche centrali

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Polonia
Banche polacche